Monroyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monroyo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Monroyo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar